

Aziende 
Toto – azienda giapponese per la produzione di sanitari

Chimica 
 TOTO – colorante arancio usato in biochimica

Cinema
Toto – film di Jacques Tourneur del 1933
Toto – film di Anssi Mänttäri del 1982

Geografia 
 Toto – area a governo locale (local government area) dello stato di Nasarawa, Nigeria
 Toto – città dell'Angola
 Toto – località dell'Indiana, Stati Uniti d'America

Musica 
 Toto – gruppo musicale rock statunitense
 Toto – primo album del gruppo musicale omonimo
 Totò – album di Franco Simone del 1989

Manga 
 Toto – manga di Yūkō Osada
 Toto!: The Wonderful Adventure – manga di Yuko Osada

Personaggi 
 Toto – cane di Dorothy Gale ne Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum (reso con "Totò" in alcune traduzioni)
 Toto – kaijū, figlio di Gamera
 Toto – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda
 Totò Tritolo o Totò combinaguai – striscia a fumetti statunitense

Persone 
 Totò – attore italiano
 Carlo Toto – imprenditore italiano

Altro 
 Totò o Toto – nome proprio 
 Lingua toto – lingua parlata al confine fra India e Bhutan (codice ISO 639-3 txo)